El término caminera chica puede referirse a:

 Caminera chica (G. punensis), un nombre común del ave Geositta punensis en Bolivia y Argentina;

 Caminera chica (G. maritima), un nombre común del ave Geositta maritima.